Œil nu peut faire référence à :

L'œil nu, une figure de style faisant référence à la perception visuelle humaine sans aide technique, comme un télescope ou un microscope,
L'Œil nu (2004), un roman de Yōko Tawada.